Sylt sziget Németország északnyugati részén, a dán határ közelében
Sylt település Sylt szigetén